Ім'я Людовик II мали такі європейські правителі:
 Людовик II Недорікуватий або Заїка (846—879) — король Західно-Франкського королівства (Франції) (877—879), з роду Каролінгів.
 Людовик II Німецький (804/805-876) — король Баварії (817—843), король Східно-Франкського королівства (Німеччині) (843—876), з роду Каролінгів.
 Людовик II (825—875) — король Італії (843—875), король Провансу (863—875), імператор Франкської імперії (855—875), з роду Каролінгів.
 Конде, Людовик II Бурбон (1621—1686) — принц Конде.
 Людовик II Добрий (фр. Louis II le Bon; 1337—1410) — герцог де Бурбон з 1356, граф де Клермон-ан-Бовезі 1356—1404, граф де Форі і сеньйор де Меркер з 1372 (по шлюбу), син герцога П'єра I та Ізабелли де Валуа, французький воєначальник.
 Людовик II Анжуйський (1377—1417) — граф Анжу, Мена, Провансу.
 Людовик III Молодий (835—882) — король Аквітанії (під ім'ям Людовик II) у 852—855, король Франконії, Тюрінгії та Саксонії з 865, король Баварії з 880, король Лотарингії з 876 (династія Каролінгів).
 Людовик II Мальський (1330—1384) — граф Артуа та Бургундії з династії Дампьера (а також граф Фландрії, Неверу, Ретеля як Людовик III).
 Людовик II (граф Невіра) (бл. 1304—1346) — граф Фландрії, Неверу (а також Ретеля як Людовик I) з династії Дампьера.
 Людвіг II (1845—1886) — король Баварії.
 Людвіг II Суворий — герцог Верхньої Баварії в 1253—1294 (династія Віттельсбахів).
 Лайош II Ягеллон — король Угорщини та Чехії (як Людовик) у 1516—1526.

Див. також 
 Людовик I
 Людовик III
 Людовик IV
 Людовик V
 Людовик VI
 Людовик VII
 Людовик VIII
 Людовик IX
 Людовик X